Buchenthal oder Buchental ist
 eine ehemalige Kaltwasserheilanstalt in Oberbüren in der Schweiz, siehe Bad Buchenthal

Buchenthal ist der Ortsname von folgenden Gemeinden in Bayern, Deutschland:
 Buchenthal (Altdorf), Ortsteil des Marktes Altdorf, Landkreis Landshut
 Buchenthal (Landshut), Ortsteil der kreisfreien Stadt Landshut
 Buchenthal (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim

Buchenthal ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Isabella Dobrowolski von Buchenthal (1835–1890), rumänische Pianistin

Siehe auch
 Buchtal
 Buchthal
 Buchthalen